Последний вампир:
 Последний вампир — британский телефильм 1993 года о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
 Последний вампир — фантастический боевик 2009 года.